Prackenbach ist ein geographischer Name:

 Prackenbach,  Gemeinde im Landkreis Regen, Bayern
 Prackenbach (Schwarzer Regen), linker Zufluss des Schwarzen Regens im Höllensteinsee bei Ruhmannsdorf, Gemeinde Prackenbach, Landkreis Regen, Bayern